Die folgenden Personen waren Äbte des Stiftes Heiligenkreuz:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Liste der Äbte von Heiligenkreuz im Zisterzienserlexikon

Heiligenkreuz